San Lorenzo, Chile kan syfta på:

 San Lorenzo (gruva i Chile, Región de Coquimbo), Provincia de Limarí, 
 San Lorenzo (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Huasco), 
 San Lorenzo (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Copiapó), 
 San Lorenzo (gruva i Chile, Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, lat -25,11, long -70,35), 
 San Lorenzo (gruva i Chile, Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, lat -25,10, long -69,56), 
 San Lorenzo (gruva i Chile, Región de Tarapacá), Provincia del Tamarugal,